Николай Владимирович Иванов (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Макслайн».

Карьера

«Динамо» (Минск) 
Начинал заниматься футболом в РЦОР-БГУ. Позже попал в структуру минского «Динамо». В 2017 году стал играть в дубле команды. Свой дебютный матч за основную команду сыграл 9 июля 2017 года в Кубке Белоруссии против «Чисти», выйдя на замену на 76 минуте. Весь 2018 год провёл в дубле. В 2019 году подтягивался к основной команде, начиная новый сезон Высшей Лиги на скамейке запасных. Позже снова отправился в дубль. Дебютировал за основную команду в чемпионате 22 июня 2019 года в матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Также вскоре сыграл ещё один свой матч против борисовского БАТЭ. В дальнейшем продолжил выступать в дубле, только один раз попав в заявку на игру в основной командой.

Аренда в «Гомель» 
В январе 2020 года отправился в аренду в «Гомель» из Первой Лиги. Дебютировал за клуб 18 апреля 2020 года в матче против новополоцкого «Нафтана». Первым голом отличился 17 мая 2020 года в матче против речицкого «Спутника». В матче 23 августа 2020 года против гомельского «Локомотива» показал свою лучшую результативность за игру, забив гол и отдав результативную передачу. В Кубке Белоруссии вылетели с турнира от солигорского «Шахтёра». Стал ключевым игроком в составе гомельской команды. Вместе с клубом стал серебряным призёром Первой Лиги и тем самым помог клубу вернуться в Высшую Лигу. По окончании аренды вернулся в минское «Динамо».

Аренда в «Ислочь» 
К началу сезона 2021 года тренировался с динамовцами. В марте 2021 года был арендован «Ислочью» из Высшей Лиги. Дебютировал за клуб 3 апреля 2021 года в матче против солигорского «Шахтёра». Также ещё сыграл матч 10 апреля 2021 года против брестского «Руха» и позже вообще перестал попадать в заявку на игры с основным составом. Из-за отсутствия игровой практики в июле 2021 года покинул клуб.

Аренда в «Нафтан» 
Сразу же по возвращении в минский клуб отправился в аренду в новополоцкий «Нафтан» из Первой Лиги. Дебютировал за клуб 24 июля 2021 года в матче против могилёвского «Днепра». Первым результативным действием за клуб отметился 29 августа 2021 года в матче против гомельского «Локомотива», отдав результативную передачу. Впоследствии закрепился в стартовом составе клуба, став ключевым игроком команды. Первым голом отметился 16 октября 2021 года в матче против клуба «Слоним-2017». В последнем матче чемпионата 27 ноября 2021 года против «Лиды» также отметился забитым голом. По окончании аренды покинул клуб.

Аренда в «Минск» 
В январе 2022 года проходил просмотр в могилёвском «Днепре». Позже вернулся в минское «Динамо», где тренировался в дублирующим составом. В конце марта 2022 года игрока арендовал ещё один столичный клуб «Минск». Дебютировал за клуб 3 апреля 2022 года в матче против «Витебска». В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока аренды.

«Макслайн» 
В марте 2023 года футболист присоединился к рогачёвскому «Макслайну».

Международная карьера 
В 2017 году вызывался в юношескую сборную Белоруссии до 18 лет. Дебютировал за неё 11 сентября 2017 года в товарищеском матче против сборной Армении.

В 2018 году вызывался в юношескую сборную Белоруссии до 19 лет. В сентябре 2018 года вызвался для участия в квалификации на юношеский чемпионат Европы до 19 лет.

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»